Het seizoen 2009/2010 was het 84ste jaar in het bestaan van de Emmer voetbalclub FC Emmen. Het was voor de club tevens het 25e seizoen in het betaald voetbal. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Algemeen
FC Emmen ging een samenwerkingsverband aan met sc Heerenveen, hierdoor kreeg de nieuwe trainer Harry Sinkgraven de beschikking over een flink aantal huurspelers van de eredivisieclub die zich in zijn ploeg verder zouden moeten ontwikkelen. De meeste huurlingen bleken het niveau van de Jupiler League echter (nog) niet aan te kunnen en mede daardoor leek FC Emmen een dramatisch seizoen tegemoet te gaan. De club stond wekenlang op de onderste plaats en omdat de KNVB voorafgaande het seizoen besloot tot het invoeren van een degradatieregeling leek de club lange tijd veroordeeld tot een terugkeer naar het amateurvoetbal. In de winterstop werden de taken van directeur Henk Eising overgenomen door Gerrit Volkers, die in samenwerking met een groep grote sponsors en Azing Griever de komst van verschillende versterkingen mogelijk maakte. Het degradatiegevaar werd vervolgens afgewend en FC Emmen eindigde op de vijftiende plaats.

Resultaten

Seizoensresultaten
FC Emmen in de Eerste divisie 2010/11:

Wedstrijdresultaten

Eerste Divisie

* Uitslag telt niet mee voor eindstand in verband met faillissement FC Haarlem

Eindstand

KNVB Beker

Selectie

Technische staf

Spelers en -statistieken

Emmen, FC
FC Emmen naar seizoen